Минулорічна чемпіонка Софія Кенін не брала участі в турнірі після операції на апендицит.

Перемогла в турнірі несіянна 139 ракетка світу Клара Таусон, здолавши в фіналі  Вікторію Голубич з рахунком 6–4, 6–1. Таусон почала турнір з кваліфікації, як і її супротивниця по фіналу, й не програла жодного сету. У семи матчах вона віддала тільки 35 геймів. Таусон стала першою данською тенісисткою, відмінною від  Каролін Возняцкі, якій вдалося виграти турнір WTA в одиночному розряді. У фінальному матчі турніру грали дві тенісистки, яким довелося пробиватися через кваліфікацію.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

2021 Lyon Open (WTA) – 1
Lyon Open (WTA) - 1